Scott Ellis (director), director de cinema americà
 Scott Ellis (motociclista), pilot de motociclisme anglès